Miejscowości w USA:
 Thayer – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Thayer – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Thayer – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Thayer – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon
 Thayer – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie York
Gminy w USA:
 Thayer (ang. Thayer Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon
 Thayer (ang. Thayer Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Thurston
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Thayer (ang. Thayer County) – w stanie Nebraska